

Cinema 
 Suspense (The Innocents) – film del 1961 diretto da Jack Clayton
 The Innocents (De uskyldige) – film del 2021 diretto da Eskil Vogt

Letteratura 
 The innocents: A story for lovers – romanzo di Sinclair Lewis del 1917
 La cerimonia (The Innocents) – romanzo di Richard Barre

Musica 
 The Innocents – album degli Erasure del 1988
 The Innocents – album di Weyes Blood

Teatro 
 The Innocents – opera teatrale di William Archibald del 1950

Televisione 
 The Innocents – serie televisiva britannica

Pagine correlate 
 The Innocents (album)